Кулябко — славянская фамилия. Известные носители:
 Кулябко, Алексей Александрович (1866—1930) — российский и советский физиолог.
 Кулябко-Корецкий, Николай Григорьевич  (1846—1931) — русский земский статистик и публицист.